Vesthimmerlands kommun är en kommun i Region Nordjylland i Danmark. Den upprättades som ett led i den danska kommunalreformen 2007. Den består av de tidigare kommunerna  Aalestrups kommun (bortsett från Hvilsoms skoldistrikt), Farsø kommun, Løgstørs kommun och Års kommun. 

Vesthimmerlands kommun har cirka 37 500 invånare (2012).

Källor

Externa länkar 

Vesthimmerlands kommun - officiell webbplats

Kommuner i Region Nordjylland